Németh Bálint (Budapest, 1976. július 28. –) térképész, 2001 és 2009 között a Népszabadság munkatársa. Hét éven keresztül a Népszabadság grafikai részlegének tagja volt, 2008-ban átkerült az online részre multimédia-szerkesztőnek, 2009-ben közös megegyezéssel távozott a cégtől.

Tanulmányok 

1990 és 1995 között a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium-ban tanult francia-magyar kéttannyelvű osztályban. 1997 és 2002 között egyetemi hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán térképész szakon. 2002 és 2005 között PhD-tanulmányokat folytat ugyanott.

Pályafutása 

Középiskolai tanulmányai után, egy évig a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban dolgozott könyvtárosként, majd egy évig az Attractive Modellügynökség marketing-menedzser-e lett. 2001 augusztusában kezd el dolgozni a Népszabadság-nál, térképész-infografikusként. Rengeteg érdekes grafikai ábrázolást honosít meg a lapban (egész oldalas infografikák, 3D ábrák, stb.) és már ekkor előremutató ötletekkel szolgál az online felülettel kapcsolatban hírek a Google Földön, hírek az iWiW-en, interaktív infografikák, stb. 2008-ban átkerül az online rovatba, multimédia-szerkesztő-nek, ahol előbb képszerkesztés-sel, majd videószerkesztés-sel foglalkozik. 2009-ben a Népszabadság főszerkesztő-je (Vörös T. Károly) megszünteti az online rovatot.

Magyar térképészek
1976-ban született személyek
Élő személyek